Rücksicht steht für
 Rücksichtnahme
 Rücksicht (Lied)
 die Sicht nach hinten (in Fahrzeugen), siehe Sichtweite

Siehe auch:
 Rücksichtnahmepflicht
 Gebot der Rücksichtnahme
 Ohne Rücksicht auf Verluste
 Rückblick